Juha Järvenpää (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ilves Tampere, il débute dans la SM-liiga en 1985. L'équipe remporte le Kanada-malja 1985. Il passe la saison 1994-1995 chez le HPK Hämeenlinna. Il met un terme à sa carrière en 1999.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
1990 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1985-1986|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 44|| 16|| 13|| 29|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 44|| 23|| 27|| 50|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 43|| 19|| 19|| 38|| 8|| 5|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 1989-1990|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 37|| 28|| 31|| 59|| 10|| 9|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 1990-1991|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 30|| 14|| 13|| 27|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 39|| 12|| 21|| 33|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 47|| 11|| 16|| 27|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 48|| 20|| 14|| 34|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 41|| 15|| 7|| 22|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1995-1996|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 32|| 12|| 10|| 22|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|Koovee Tampere|| I. Divisioona|| 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 40|| 22|| 14|| 36|| 6|| 4|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 1997-1998|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 37|| 10|| 3|| 13|| 8|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1998-1999|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 21|| 4|| 4|| 8|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 1990 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0||align="left"| Sixième place

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga
 Champion de Finlande
 Victoire : 2013.

Notes et références 

Naissance en décembre 1965
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HPK Hämeenlinna
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö